Макси́м Анато́льевич Со́тников (родился  17 октября 1957 года в Звездном городке) - российский учёный в области ядерной физики, бизнесмен, пилот вертолета, член сборной России по вертолетному спорту, вице-президент Федерации вертолетного спорта России, чемпион России по вертолетам и чемпион мира.

Биография 
Максим Анатольевич Сотников родился 17 октября 1957 года в Звездном городке. С детства мечтал стать космонавтом и летчиком.

В 1980 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, стал физиком-ядерщиком. Как ученый, занимался экспериментальной ядерной физикой, но в начале 90-х годов он отказался от научной работы и начал работать в строительной отрасли в цементной компании Stern Cement (сейчас Eurocement).

Вертолетный спорт 
В 2000 году он получил лицензию пилота вертолета, исполнил свои детские мечты, купил вертолет Bell 407. Его инструктором был белорусский пилот Сергей Друй. Максим начал принимать участие в вертолетных соревнованиях в России с пилотом-штурманом Олегом Пуоджюкасом, представляющим вертолетный аэроклуб "Аэросоюз".

В год Максим имеет налет около 300 часов на вертолете. На соревнованиях Сотникова чаще всего летает на вертолетах Bell 407 и R-44 с штурманом-оператором Олегом Пуоджюкасом. Во время соревнований по вертолетному финалу Кубка мира 2019 года (Helicopter World Cup 2019), сыгранном в Польше в аэропорту , он занял второе место в соревнованиях по Упражнение «Развозка грузов» .

Максим Сотников - вице-президент Федерации вертолетного спорта Российской Федерации, а с 2013 года - директор Международной академии вертолетного спорта, базирующейся на аэродроме Конаково в Тверской области. 20 марта 2019 года он получил звание «Заслуженный мастер спорта России» . В качестве пилота вертолета он трижды выигрывал чемпионат Российской Федерации и имеет более 30 медалей на европейских чемпионатах по вертолетному спорту.

В июне 2015 года управляя вертолетом, Сотников участвовал в уникальном мировом рекорде, занесенном в книгу рекордов Гиннеса. Установление этого рекорда был проведен в Буньково под Москвой, где вертолеты Robinson-44  в полете держали строй, состоящий из 25 вертолетов. Предыдущий рекорд принадлежал итальянским пилотам, где 16 вертолетов Breda Nardini NH-500-E ( McDonnell Douglas MD-500, произведенный по американской лицензии) совершили полет на итальянской военной базе (2005 год).).

Полет вокруг света 
Сотников вместе с Марцином Шамборским совершил полет вокруг света на вертолете. В мировой истории это был 17-й экипаж, совершивший кругосветное путешествие на вертолете. Они начали свой перелет 7 апреля 2017 года. В течение 57 дней вертолет Bell 407 пролетел 38 975 км, полет начался под Москвой, проходил через Европу, через северное полушарие, через Камчатку, Гренландию на запад, в отличие от предыдущих экспедиций на восток. Экипаж подготовил специальные тепловые костюмы, спасательные плоты в случае необходимости спуска на воду и оснастил вертолет дополнительным 400-литровым топливным баком для увеличения дальности полета вертолета .

Самые важные достижения 

 Открытый чемпионат Германии по вертолетам, 1-е место дважды (2009, 2011)
 Чемпионат Швейцарии по вертолетам, 1 место (2010)
 Чемпионат России по вертолетам, 1 место (2011)
 Чемпионат России по вертолетам, 2 место (Сотников, Олег Пуоджюкас) (2012)
 Чемпионат мира по вертолетам, 3-е место (2012)
 Чемпионат мира по вертолетам 2015, 1 место (2015)
 Чемпионат России по вертолетам, 1 место (2019)

Награды 

 Диплом Поля Тиссандье (2014) ,
 Медаль «В память 850-летия Москвы»,
 Заслуженный мастер спорта (2019) .

Примечания

Внешние ссылки 

 FAI- Максим Сотников
 Летайте по всему миру www.erthrounders.com
 Интервью с Максимом Сотниковым 
 Максим Сотников
 

Лётчики России
Учёные России
Спортсмены России
Родившиеся в 1959 году
Выпускники физического факультета МГУ